

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Oporowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Łabiszyn 
 Oporowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo 
 Oporowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Ostroróg

Zobacz też 
 Oporów